Cornet peut faire référence à :

instruments de musique
 cornet, jeu d'orgue ;
 cornet à pistons, instrument à vent de la famille des cuivres ;
 cornet à bouquin, instrument de musique ;

autres
 cornet, nom vernaculaire des calmars ;
 cornet, sac en papier pour faire ses courses, terme employé en Suisse romande.

Patronyme

Cornet 

 Alizé Cornet (1990-), joueuse de tennis française ;
 Annie Cornet, professeure de l'université de Liège ;
 Antoni Gaudí i Cornet (1852-1926), architecte catalan de nationalité espagnole ;
 Cayetano Cornet (1963-), athlète espagnol ;
 Charles Joseph Cornet (1879-1914), explorateur et écrivain français ;
 Denis Morel-Cornet (1793-1874), homme politique français ;
  (1889-1974), général français ;
 Henri Cornet (1884-1941), cycliste français ;
 Jacques Cornet (-1999), pilote de raid automobile français ;
 Jean Cornet (1909-1944), résistant et commandant FFI ;
 Joris Cornet (1991-), coureur cycliste belge ;
 Joseph-Aurélien Cornet (1919-2004), ethnologue et religieux belge ;
 Jules Cornet (1865-1929), géologue belge ;
 Lucien Cornet (1865-1922), homme politique français ;
 Mathieu-Augustin Cornet (1750-1832), homme politique français ;
 Maxwel Cornet (1996-), footballeur franco-ivoirien ;
 Paul Cornet (1892-1977), sculpteur français ;
 Peeter Cornet (v. 1575-1633), organiste bruxellois ;
 Séverin Cornet (1540-1582 ou 1583), compositeur franco-flamand ;
 Véronique Cornet (1968-), femme politique belge.

Cornet d'Elzius 
 
 Charles Cornet d'Elzius, (1924-2006), comte, homme politique belge ;
 Georges Cornet d'Elzius de Peissant (1872-1946), homme politique belge ;
 Christine Cornet d'Elzius, comtesse, femme politique belge.

Objets, par analogie de forme 
 Cornet acoustique, dispositif d'aide auditive
 Cornet nasal, structure osseuse du nez
 Cornet à dés, gobelet servant à mélanger puis jeter les dés
 Antenne cornet, antenne en forme de cylindre, de cône ou pyramide tronquée employée pour des liaisons directes
 Cornet d'alimentation, une pièce de guide d'ondes évasé qui permet de faire le passage à l'espace libre d'une onde radioélectrique venant de l'émetteur pour qu'elle puisse atteindre une antenne parabolique
 Antenne cornet-entonnoir, ustensile du même type que le précédent
 Cornet à glace, support comestible pour de la crème glacée ou du sorbet

Voir aussi 
 Le Cornet, goguette fondée en 1896 par Georges Courteline, Paul Delmet, Millanvoye et Albert Michaut
 Le Vieux Cornet